Pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego – rząd polski od 11 grudnia 2017 do 15 listopada 2019
 Drugi rząd Mateusza Morawieckiego – rząd polski od 15 listopada 2019